Heo Jun – medico coreano
Heo Jun – schermidore sudcoreano
Heo Jun – serial televisivo sudcoreano